Aernouts ist der Familienname folgender Personen:

 Jim Aernouts (* 1989), belgischer Cyclocross- und Mountainbikefahrer

Siehe auch:
 Aernoutsz